Ernst Molis – politico tedesco
 Markus Molis – biologo tedesco
 Robert Molis – storico francese
 Wayne Molis – cestista statunitense